Афанасо́пулос (или Атанасопулос ) — греческая фамилия. Известные носители:

 Афанасопулос, Панайиотис (в монашестве Феоклит; род. 1955) — греческий митрополит.
 Атанасопулос, Спирос — греческий гимнаст.